Acontia torrefacta is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1898 door William Lucas Distant.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

torrefacta
Dier uit het Afrotropisch gebied